Alberto Bandini Buti (1927-1981) – ingegnere, giornalista e divulgatore scientifico italiano
Antonio Bandini Buti (1895-1967) – giornalista italiano
Luigi Bandini Buti (1930-2018) – architetto e accademico italiano